Ке́рченский городской сове́т (, ) — орган местной власти и соответствующая административно-территориальной единице городу республиканского значения подчинённая территория в составе Автономной Республики Крым Украины (фактически до 2014 года); ранее до 1991 года — в составе Крымской области УССР в СССР, до 1954 года — в составе Крымской области РСФСР в СССР, до 1945 года — в составе Крымской АССР РСФСР в СССР.

Территория занимает узкую полосу вдоль Керченского пролива на крайнем востоке полуострова. 
В составе Керченского горсовета — лишь один населённый пункт — сам город Керчь (как и в состав горсоветов Джанкоя, Красноперекопска, Сак), однако территория региона не ограничивается лишь городскими кварталами (в отличие, например, от Джанкойского горсовета), а включает пригородные дачные участки, незастроенные территории, которые отделяют отдалённые районы Аршинцево (Камыш-Бурун) и Героевское (Эльтиген) от основной части города. Также включает в себя Чурбашское озеро и остров Тузлу.

С 2014 года на месте горсовета находится городской округ Керчь Республики Крым России.

17 июля 2020 года парламент Украины, не признающей осуществлённое в 2014 году присоединение Крыма к России, принял постановление о новой сети районов в стране, которым предполагается объединить Керченский горсовет и Ленинский район в Керченский район, однако данное изменение не вступает в силу в рамках украинского законодательства до «возвращения Крыма под общую юрисдикцию Украины».

См. также 
 Керчь (городской округ)

Примечания 

Городские советы Крыма